Etah (Groenland)
 Etah, ville dans le district d'Etah en Inde.